El término Corot puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Camille Corot, un pintor francés (1796-1875);
 a Corot, un satélite francés (acrónimo de Convection rotation and planetary transits)